Ле-Люд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південний захід від Парижа, 140 км на схід від Нанта, 45 км на південь від Ле-Мана.

Історія 

1 січня 2018 року до Ле-Люд приєднали колишній муніципалітет Діссе-су-ле-Люд.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1836 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3965,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ле-Люд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сарта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сарта